Алекян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алекян, Баграт Гегамович (род. 1951) — российский кардиохирург, академик РАН, профессор.
 Алекян, Гегам Багратович (1912—1998) — государственный и политический деятель.